Die 96. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1992/93 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Aarau.

Qualifikationsrunde

Nationalliga A 
Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestreiten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestreiten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.

|}

Nationalliga B 
Die ersten sechs Teams bestreiten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde. Der Rest die NLB-Abstiegsrunde.

Gruppe Ost 

|}

Gruppe West 

|}

Finalrunden

NLA-Finalrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB 
Die zwei Bestplatzierten sind nächstes Jahr in der NLA.

Gruppe A 

|}
 Grasshopper Club Zürich und FC Luzern sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.

Gruppe B 

|}
 Yverdon-Sports und SC Kriens sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.

NLB-Abstiegsrunde 
Auf Grund eines Moduswechsels auf das nächste Jahr hin müssen die drei Tabellenletzten beider Gruppen in die 1. Liga absteigen. Die Viertletzten ermitteln den siebten Absteiger in einem Stichkampf.

Gruppe A 

|}
*Der siebtplatzierte der Qualifikationsrunde erhält 6 Bonuspunkte, der achtplatzierte 5 Punkte usw.

Gruppe B 

|}
*Der siebtplatzierte der Qualifikationsrunde erhält 6 Bonuspunkte, der achtplatzierte 5 Punkte usw.

 FC Wettingen, FC Châtel-Saint-Denis, FC Brüttisellen, FC Emmenbrücke, FC Chur und FC La Chaux-de-Fonds steigen in die 1. Liga ab (Moduswechsel).
 FC Wettingen in die 5. Liga zwangsrelegiert.

Entscheidungsspiel 

|}
SC Bümpliz 78 steigt in die 1. Liga ab.

1993
Fußballsaison 1992/93